El apellido vasco Urdangarin puede hacer referencia a:
 Mikel Urdangarin (1971 - ), cantautor vasco;
 Iñaki Urdangarin (1968 - ), un exbalonmanista vasco y esposo de la infanta Cristina de Borbón;
 Juan María Urdangarin Berriochoa (1932 - 2012), ingeniero industrial vasco y militante del PNV, padre de Iñaki Urdangarin; o
 José Urdangarin, ciclista vasco profesional entre los años 1928 y 1936.